Сезон 2017/18 стал 25-м для клуба «Даллас Старз» и 51-м в истории франшизы, включая «Миннесоту Норт Старз». Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Даллас» провёл 6 октября на домашнем льду против дебютанта лиги клуба «Вегас Голден Найтс». Заключительный матч регулярного чемпионата прошёл 7 апреля в Лос-Анджелесе, против местных «Кингз».

События 
После неудачного прошлого сезона, генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл объявил, что клуб не будет продлевать контракт с тренером Линди Раффом.

12 апреля 2017 года на пост главного тренера был назначен Кен Хичкок, под руководством которого «Даллас» выиграл свой единственный Кубок Стэнли в 1999 году.

9 мая 2017 года в обмен на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2017, полученный в результате перехода в «Монреаль Канадиенс» защитника Джорди Бенна, «Даллас» приобрёл у «Лос-Анджелес Кингз» права на ведение переговоров с голкипером Беном Бишопом, который 1 июля становился неограниченно свободным агентом. 12 мая клуб подписал с игроком 6-летний контракт на общую сумму $ 29,5 млн.

21 июня 2017 года на драфте расширения клуб «Вегас Голден Найтс» забрал из «Даллас Старз» нападающего Коди Икина. 

5 июля 2017 года «Даллас» подписал 5-летний контракт с неограниченно свободным агентом Александром Радуловым, на сумму $ 31,25 млн.

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари 

‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Даллас».

Текущий состав 
по состоянию на 7 апреля

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Ушли

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Даллас Старз»

2017/2018
НХЛ в сезоне 2017/2018